Mezey ist der Familienname folgender Personen:

 Gustav Mezey (1899–1981), österreichischer Maler
 György Mezey (* 1941), ungarischer Fußballspieler und -trainer 
 Jessica Mezey, amerikanische Primaballerina
 Nancy J. Mezey (* 1963), US-amerikanische Soziologin

Siehe auch:
 Mezei